Хофгартен ( «дворцовый сад») — название парков (ранее принадлежащих королевской или другим благородным семьям) в нескольких городах Германии и Австрии:
 Хофгартен — парк в стиле барокко в центре Мюнхена
 Хофгартен — рядом с Университетом Бонна
 Хофгартен (Дюссельдорф) — парк в Дюссельдорфе, первый общественный парк в Германии.
 Хофгартен (Инсбрук)

 См. также
 Хоф